Jean de Thessalonique peut désigner :

 Jean de Thessalonique († 1802), l'un des saint Jean,  dit « le nain » ou « le petit », savetier, martyr à Smyrne par la main des musulmans ; saint chrétien fêté le 29 mai.
 Jean de Thessalonique, archevêque de Thessalonique de 605 à 630 sous le nom de Jean , succède à Eusèbe en 605.

Références